Дружинник - воїн княжої дружини
 Дружинник - член народної дружини